Antygon II Gonatas (ok. 319 p.n.e.-239 p.n.e.) – król Macedonii od 276 p.n.e.
 Antygon II Matatiasz (zm. 37 p.n.e.) – król Judei od 40 p.n.e.